GZD steht für:
 Generalzolldirektion, Bundesoberbehörde der deutschen Bundeszollverwaltung
 Grizodubova Air Company (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

GzD steht für:
 Gut zum Druck, Druckreiferklärung einer Publikation als Druckfreigabe

Abkürzung